Antonino Repaci (1910-2005) – magistrato e scrittore italiano
Francesco Repaci (1881-1953) – avvocato e politico italiano
Francesco Antonio Repaci (1888-1978) – economista italiano
Leonida Repaci (1898-1985) – scrittore, saggista, poeta, drammaturgo, pittore e antifascista italiano